Derocheilocaris är ett släkte av kräftdjur. Derocheilocaris ingår i familjen Derocheilocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kräftdjur
Derocheilocaris